

Patronyme 

Plumier est un patronyme notamment porté par :
 Alphonse et Victor Plumier, pionniers belges de la photographie.
 Charles Plumier (1646-1704), botaniste et voyageur-naturaliste français, ayant donné son nom à la laitue de Plumier, une plante herbacée.
 Pierre-Denis Plumier (1688–1721), sculpteur flamand.
 Théodore-Edmond Plumier (1671-1733), peintre portraitiste liégeois.

Toponymie 
 Rue Plumier, voie de la ville de Liège.
 Le jardin du Père-Plumier, espace vert du  de Paris.

Autres 
 Un plumier, boîte dans laquelle les écoliers mettent des plumes, des porte-plume, etc.
 Le Plumier d'or, concours de langue française destiné aux élèves de classe de quatrième des collèges français.